Gavião kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gavião kommun, Brasilien, Bahia,

Portugal 

 Gavião kommun, Portugal, 
 Gavião (freguesia i Portugal, Braga), Vila Nova de Famalicão, 
 Gavião (freguesia i Portugal, Portalegre, Gavião), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar